Carpintero puede referirse a:

 Carpintero es la persona cuyo oficio es la carpintería.
 Carpintero es un ave de la familia Picidae.
 Carpintero es un futbolista del Córdoba CF.